Юрмати — хокейний клуб з міста Салават, Башкортостан, Росія
 Юрмати — футбольний клуб з міста Салават, Башкортостан
 Юрмати — одне з племен башкирів

Юрмати — село, Федоровський район, Башкортостан
 Юрмати — мікрорайон міста Ішимбай, Башкортостан